Кондиба́й () — аул у складі Уаліхановського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Актуєсайського сільського округу, раніше був центром та єдиним населеним пунктом ліквідованої Чернігівської сільської ради.

Населення — 579 осіб (2009; 829 у 1999, 1240 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 39 %
 казахи — 23 %.

До 2007 року аул називався Чернігівське.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Уаліхановського району
Аули Північноказахстанської області